Medgyesi László (1973) magyar labdarúgó.
Medgyesi László (1922) költő, tanár.